David Leaderer (né le  à Rochester dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || River Hawks de l'UMass-Lowell || HE ||38 ||4 ||7 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || River Hawks de l'UMass-Lowell || HE ||36 ||0 ||2 ||2 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || River Hawks de l'UMass-Lowell || HE ||39 ||4 ||8 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || River Hawks de l'UMass-Lowell || HE ||36 ||3 ||5 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Devils de Trenton || ECHL ||72 ||12 ||24 ||36 ||38 ||7 ||2 ||0 ||2 ||4
|- 
|2009-2010 || Devils de Trenton || ECHL ||72 ||9 ||16 ||25 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Devils d'Albany || LAH || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Devils de Trenton || ECHL || 68 || 7 || 26 || 33 || 48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 54 || 6 || 14 || 20 || 50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH ||  2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Naissance à Rochester (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des River Hawks de l'UMass-Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Défenseur de hockey sur glace